est une série télévisée d'animation américaine-canadienne en 104 segments de 11 minutes produits par Cartoon Pizza, Sesame Workshop, Cookie Jar Entertainment, et Noggin Original Production et diffusée entre le  et le  sur Noggin.

En France, la série est diffusée à partir de  sur et depuis le  sur France 5 dans Zouzous. Au Canada francophone, elle a été diffusée dans Mini TFO sur la chaîne TFO.

Synopsis 
Cette série met en scène les aventures de Pinky, une fillette âgée de sept ans. Pinky adore inventer des histoires peuplées d'animaux fantastiques et de personnes loufoques qui aident notamment son petit frère Tyler à régler les problèmes qu'il rencontre au quotidien.

Épisodes

Première saison (2006-2008) 
 Titre français inconnu (Where Are My Shoes? / Pinky Dinky Doo and the Outer Space Fluffy Buns)
 Titre français inconnu (Tyler's Great Big Solo / Polka Dot Pox)
 Titre français inconnu (Pinky and the Grumpy Alligator / The Horn and Antler Club)
 Titre français inconnu (Tyler Dinky Doo and the Pirate Crew / Pinky Dinky Doo and the Missing Dinosaurs)
 Titre français inconnu (Pinky Dinky Doo and the Pizza Artist / Pinky Dinky Doo and the Party Animals)
 Titre français inconnu (Tyler's Tall O'Meter / Pinky Dinky Doo and the Cloud People)
 Titre français inconnu (Tyler Dinky Doo's Big Boo / Pinky and the New Teacher)
 Titre français inconnu (Tyler Dinky Doo to the Rescue / Shrinky Pinky)
 Titre français inconnu (Tyler's Too Cool Game / Come Home, Little Guinea Pig)
 Titre français inconnu (Pinky and the Super Spaghetti Knot / Back to School is Cool)
 Titre français inconnu (Tyler Dinky Doo's Sporting News / Dragon Needs a Sippy Cup)
 Titre français inconnu (Tyler Dinky Doo and the Legend of Twigfoot / Pinky and the Big Rainy Day)
 Titre français inconnu (Pinky's Awful Good Day / Tyler's Neat-o Tuxedo)
 Titre français inconnu (Pinky's Wintery Dintery Doo / Pinky's Great Big Concert)
 Titre français inconnu (The Great Big Cheese Chase / Try It, You'll Like It… Pretty Much)
 Titre français inconnu (Pinky Dinky Duplicate / I Want That)
 Titre français inconnu (Boom! Sonic Boom! / Pinky the Pet)
 Titre français inconnu (Guppy Training Day / Pinky and the Babysitter)
 Titre français inconnu (Tyler's Lucky Sock / Tyler's Best Sleepover Ever)
 Titre français inconnu (Pinky's Big Talent / Pinky Dinky Re-Doo)
 Titre français inconnu (Tyler's Super Family / Pinky and the Ice Cream Babies)
 Titre français inconnu (Mr. Guinea Pig and the Big Bone / Mr. Guinea Pig, Superstar)
 Titre français inconnu (Pinky and the Pink Phenomenon / Two Wheel Dreams)
 Titre français inconnu (Go to Bed, Tyler! / Mr. Guinea Pig's Loose Tooth)
 Titre français inconnu (Think Pink / Tyler's First Flight)
 Titre français inconnu (Pinky and the Castle of Cards / Daddy's Special Shirt)

Deuxième saison (2008-2009)

Notes et références

Lien externe 
 

Série télévisée créée en 2006
Série télévisée américaine des années 2000
Série télévisée canadienne des années 2000
Série d'animation de Nickelodeon
Série d'animation américaine
Série d'animation canadienne